«Осе́чка» — российский двухсерийный фильм, телеспектакль по повести Кира Булычёва «Осечка-67», снятый на Санкт-Петербургском телевидении в 1993 году, социально-фантастическая комедия.

Это альтернативная история о попытке в 1967 году, на полувековой юбилей Великой Октябрьской социалистической революции провести по приказу ЦК КПСС в Ленинграде грандиозную реконструкцию тех давних революционных событий в форме идеологически правильной ролевой игры. Повесть «Осечка-67» была написана ещё в 1968 году «в стол», без надежды на публикацию, а опубликована лишь в 1993 году.

По оценке Н. Караева «несмотря на отсутствие актёров первой величины — узнаваем тут лишь Виктор Костецкий в роли Керенского, он же доктор Ливси в советском „Острове сокровищ“, — „Осечка“ как фильм безусловно удалась: она и сегодня остается нестыдной социально-фантастической комедией».

Сюжет 
В ознаменование 50-й годовщины Октябрьской революции, на высшем уровне было решено реконструировать исторические события 1917-го года. Однако работники Эрмитажа, которым выпало играть роли защитников Зимнего дворца, оказались не в восторге от перспектив разгрома музея и оказали решительное сопротивление «красногвардейцам».

Остальные события также не соответствовали первоначальному сценарию. Актёров, игравших В. Ленина и Э. Рахью, приняв за жуликов, задержали работники ОБХСС; крейсер «Аврора» сел на мель, и его выстрел пришёлся по телефонному узлу Смольного; выступление же войск «генерала Краснова», напротив, оказалось удачным и привело к установлению демократии, несмотря на попытку Брежнева прекратить мятеж угрозой бомбардировки.

В режиссёрском эпилоге, действие которого происходит через 34 года, аналогичным образом предлагают отметить 10-летие разгрома ГКЧП…

В ролях 

 Виктор Костецкий — «Керенский»
 Игорь Бубенчиков — Перепелкин-«Краснов»
 Александр Чурсин — «Дыбенко-Крыленко»
 Евгений Филатов — «Ленин»
 Андрей Лобанов — «Рахья»
 Леонид Лившиц — «Сталин»
 Артемий Миллер — «Свердлов»
 Геннадий Спириденков — «Антонов-Овсеенко»
 Галина Макашова — Жена «Антонова-Овсеенко»
 Юрий Пауков — «Гучков»
 Евгений Сахаров — «Милюков»
 
 Александр Баргман — Александр Извицкий
 Владимир Максимов — Антипенко
 Елена Зимина — Зося Прохорова
 Николай Алехов — Симеонов
 Наталья Малыгина — Варвара Семёновна
 Вячеслав Варкин — Ефим Розенталь
 Владимир Границын — Грушев
 Владимир Рындин — Крылков
 Виктор Макаров — Коган
 Вера Карпова — Жена Когана
 Александр Блок — Белобородько
 Игорь Вуколов — Папилиан
 Роман Федотов — режиссёр
 Нина Гилеб — ассистент режиссёра
 Николай Никитин — оператор
 Евгений Злобин — капитан «Авроры»
 Юрий Салтыков — лазутчик
 Дмитрий Тихонов — матрос-инструктор
 Аделаида Завьялова — соседка
 Владимир Шестов — помощник Грушева
 Андрей Кагадеев — работник ОБХСС
 Сергей Кагадеев — работник ОБХСС
 Александр Лыгун — человек с портфелем
 Юрий Анин — анархист
 Кирилл Макаров — анархист
 Алексей Поляков — анархист
 Сергей Дмитриев — анархист
 Анатолий Першин — городовой

актёры эпизодических ролей объявлены в титрах как «юнкера», «ударницы», «делегаты съезда»:

 Т. Коршунува — эпизод
 Ж. Захарова — эпизод
 В. Топорнина — эпизод
 Е. Бабкина — эпизод
 Е. Вишнёва — эпизод
 В. Захарова — эпизод
 Л. Дмитриева — эпизод
 Наталья Павлова — эпизод
 Д. Кузнецов — эпизод
 А. Басов — эпизод
 П. Галицкий — эпизод
 А. Муханин — эпизод
 Н. Наджаров — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Виктор Макаров
 Сценарист: Виктор Макаров
 Оператор-постановщик: Денис Ерышев
 Художник-постановщик: Александр Верещагин
 Композитор: Антон Яковлев
 Звукорежиссёр: Анатолий Гудковский, Мирослав Мельник
 Режиссёр: Татьяна Масловская
 Монтаж: Алексей Фролов, Виктор Подкопаев
 Редактор: Сергей Дмитриев
 Художник по костюмам: Юрий Пауков
 Грим: Ольга Макарова, Галина Пономарёва
 Директор: Татьяна Васильева

Кир Булычёв о фильме 
По словам Кира Булычёва, повесть «Осечка-67», написанная ещё в 1968 году, была утрачена: последний, по его мнению, экземпляр он уничтожил сам в ожидании обыска по совсем не связанному с нею поводу. Но неожиданно она нашлась в бумагах его умершего друга Ильи Авербаха, после чего была опубликована в питерском журнале, а на Петербургском телевидении решили сделать по ней фильм.

По рассказам режиссёра, которые передает Кир Булычёв, «актеры подыскивались с трудом. И не только потому, что денег не было, но и оттого, что актеры боялись сниматься в ленте, ибо „когда коммунисты вернутся к власти, им не поздоровится“».

Кир Булычёв пишет, что питерское телевидение показало фильм в ночь с 3 на 4 октября 1993 г., а затем 7 ноября; «с тех пор показывали каждый год в Октябрьские праздники».

Примечания

Литература 
 
 
 

Кинокомедии России
Кинокомедии 1993 года
Фильмы России 1993 года
Августовский путч в культуре и искусстве
Фильмы Пятого канала